Torquay kan syfta på följande platser:

Australien 

 Torquay, Victoria, ort, Surf Coast, 
 Torquay (del av en befolkad plats), Queensland, Fraser Coast,

Storbritannien 

 Torquay (grevskapshuvudort), England, Borough of Torbay,

Sydafrika 

 Torquay (berg), Norra Kapprovinsen, Pixley ka Seme District Municipality, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar
Robotskapade Sydafrikaförgreningar